Bialek oder Białek ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Białek (* 2001), polnischer Fußballspieler
 Edward Białek (* 1956), polnischer Literaturhistoriker
 Józef Zbigniew Białek (1930–2018), polnischer Literaturhistoriker und -kritiker
 Robert Bialek (1915–nach 4. Februar 1956), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Robert Bialek (Musikproduzent) (1922–2006), US-amerikanischer Musikproduzent und Konzertveranstalter
 Roland Bialek (* 1962), Schweizer Politiker (EVP)
 William Bialek (* 1960), theoretischer Biophysiker

Siehe auch:
 Bialik